Glotzing ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Glotzing (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Glotzing (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Glotzing (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft der Gemeinde Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich